Hamburg névvel a következő cikkek találhatók:

Földrajzi helyek

Amerikai Egyesült Államok 
Hamburg (Arkansas)
Hamburg (Connecticut)
Hamburg (Aiken megye, Dél-Karolina)
Hamburg (Illinois)
Hamburg (Clark megye, Indiana)
Hamburg (Franklin megye, Indiana)
Hamburg (Iowa)
Hamburg (Louisiana)
Hamburg Township, Michigan
Hamburg (Minnesota)
Hamburg (Missouri)
Hamburg (New Jersey)
Hamburg (New York)
Hamburg (Fairfield megye, Ohio)
Hamburg (Preble megye, Ohio)
Hamburg (Pennsylvania)
Hamburg (közösség, Marathon megye, Wisconsin)
Hamburg (Marathon megye, Wisconsin)
Hamburg (Vernon megye, Wisconsin)

Németország 
Hamburg

Személyek 
 Hamburg Péter ((1929) romániai magyar matematikus